Feuerherdt ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Feuerherdt (* 1969) deutscher Verlagslektor, Grafiker und freier Publizist
 Oliver Ernst Gerhard Feuerherdt (* 1968), deutscher Musikproduzent, siehe Oliver Pinelli
 Wilhelm Feuerherdt (1895–1932), Dessauer Sozialdemokrat und Antifaschist